Никола́й Алексе́евич Абра́мов () — этнограф Сибири и Средней Азии, статский советник.

Биография 
Николай Абрамов родился  года в городе Кургане
Курганского уезда Тобольской губернии Сибирского генерал-губернаторства. Сын священника Алексея Ивановича Абрамова (умер в конце 1826 или начале 1827 года), который до 1810 года был учителем татарского языка в Тобольской духовной семинарии.

Первоначальное образование получил дома и в Курганском народном училище. Когда в сентябре 1823 года был представлен в Тобольское духовное училище, то приёмный экзамен он сдал так хорошо, что училищным начальством был принят сразу в 3-й класс. В 1826 году он перешёл в Тобольскую духовную семинарию, где изучил латинский, еврейский и татарский языки. Ещё во время обучения в семинарии, при переходе в богословский класс он был избран семинарским начальством в лекторы еврейского языка (преподавал в 1831 и 1832 годах). Особенно преуспел в латыни, так что, сопутствуя профессору М. Кастрену, мог объяснять ему по-латыни всё, что интересовало этого известного финского исследователя. В июле 1832 года  блистательно окончил семинарию. Как лучшего ученика ректор хотел послать его в Санкт-Петербургскую духовную академию, но, не желая оставить мать-вдову с сёстрами и братом без помощи, Н. Абрамов отказался и был в 1832 году определён учителем во 2-й класс Тобольского духовного училища. Работал преподавателем арифметики, русской грамматики, латинского и татарского языков.

Занимался монгольской нумизматикой и собрал несколько десятков ханских монет. Будучи учителем семинарии, разрабатывал архивы в Тобольске: губернский, полицейский и семинарский, а также и хранилища бумаг при Софийском соборе и в Знаменском монастыре. В 1834 году назначен преподавателем латинского языка, арифметики, русского и татарского языков в 3-м классе с увеличенным окладом жалованья при должности помощника эконома в семинарии.

Благодаря покровительству П. А. Словцова перешёл в ведомство министерства народного просвещения. С 10 августа 1836 года до середины февраля 1842 года преподавал географию и историю в Тобольском народном уездном училище.

С  года по  года был смотрителем Берёзовского народного училища. С  года по  года был смотрителем Ялуторовского народного училища. С  года по  года  был смотрителем Тюменского народного училища. Убедил учредить тюменское женское училище. Состоя смотрителем в Берёзове, занимался в архиве Кондинского монастыря и воеводском архиве, а при разъездах много общался с местным населением.

Получив за 20 лет учебной службы право на пенсию в 350 рублей в год, переселился в Омск, где с июля 1853 года по начало сентября 1854 года служил столоначальником в I отделения Главного управления Западной Сибири.

В 1854 году, после образования Семипалатинской области, генерал-губернатор Западной Сибири Г. Х. Гасфорд назначил его советником хозяйственного отделения нового областного управления, и он переехал в Семипалатинск. Выполняя свои прямые обязанности, он заведовал судным отделением (с  по  года); неоднократно исполнял обязанности председателя областного правления (который с 1869 года стал именоваться вместе и вице-губернатором): иногда по нескольку дней или недель, а иногда и довольно долго — по нескольку месяцев, а раз и почти целый год (с  по  года), и ещё раз (в сентябре и октябре 1869 года). 

На него были возложены разные поручения: 
 В 1855 и 1863 годах быть членом областного рекрутского присутствия
 В 1857 году открыть в городе Копале окружной приказ
 В 1859 году приготовить к открытию Семипалатинское уездное училище
 В 1860, 1861, 1862 и 1863 годах быть членом комитета по постройке в Семипалатинске каменных присутственных мест, а с августа 1867 года по 1870 год председательствовать в другом подобном комитете, по достройке в Семипалатинске каменных: острога, окружного приказа и окружного казначейства и деревянного здания для полиции
 В 1857 году составить наказы для всех присутственных мест и должностных лиц Семипалатинской области
 В 1861 году составить особый наказ для военноокружных начальников внешних округов той же области по гражданской части
 В 1860 году обревизовать в подробности дела Копальского полицейского управления, и в 1866 году произвести следствие в Кокпектипском округе об угоне скота и грабеже имущества у русскоподданных киргизов того округа киргизом же, но не состоявшем в русском подданстве Тауне-Байжигитовской волости Тилюгоном Адрашевым с его родовичами, и в то же время обозреть золотые промыслы Кокпектинского округа
 В марте 1868 года быть председателем комиссии, учреждённой для приёма присланного от китайского правительства серебра, в ямбах и тайтюяках, на сумму 29963 р. в возврат казне, употреблённых Копальским и Алматинским комитетами на содержание китайских эмигрантов 
 В апреле и частью в мае 1869 года исправлять должность областного прокурора. 

Статский советник Николай Абрамов скоропостижно скончался от паралича в должности советника Семипалатинского областного правления  года.

Вклад в науку 
…Абрамов был идеалист в лучшем смысле этого слова, трудившийся единственно из любви к науке; гонорара за свои многочисленные статьи он почти не получал.

Писать о Сибири начал ещё будучи уездным учителем, причём собрал для этого печатные источники о прошлом Сибири и многие редкие рукописи. Собственноручно списал Сибирскую летопись (480 листов), а другую копию прислал в дар Императорскому Русскому географическому обществу.

Количество написанных им статей и заметок доходит до ста. Он был чрезвычайно точный, обстоятельный, знающий и деятельный собиратель материалов. По мнению С. А. Венгерова, каждая заметка и статья Н. Абрамова ничего особенного собою в отдельности не представляла, но многие десятки таких заметок и статеек составили драгоценный вклад в науку.

Написал более двадцати статей географического и этнографически-статистического характера, например, описание Берёзовского края, городов Тюмени, Семипалатинска, Кургана, Ялуторовска, Усть-Каменогорска, Копала, Верного, озера Нор-Зайсан, рек Тобола, Шилки, Аргуни, Чу, Или, Лепсы, Аягуза, Каратала и ряд климатических и других метеорологических наблюдений, сделанных в Семипалатинске, Копале и иных местах. Названные статьи помещались, начиная с половины 1850-х годов, в «Записках Географического общества» и «Тобольских губернских ведомостях».

Около двадцати статей он написал о сибирских древностях, курганах и городищах в Тюменском, Ялуторовском и Курганском уездах, о сибирских монетах, надмогильных киргизских памятниках, старых железных и оружейных заводах в Сибири, старинных особо чтимых иконах Тобольской епархии, древних печатях и гербах сибирских городов.

В «Тобольских губернских ведомостях» в 1857 и 1868 годах были опубликованы более 10 его статей по политической и общественной истории Сибири: о Ермаке, первом губернаторе сибирском князе М. П. Гагарине, пребывании в ссылке А. Д. Меншикова, Долгоруковых и А. И. Остермана, губернаторах — сибирском Ф. И. Соймонове и тобольском Д. И. Чичерине, генерале Ф. Т. Куткине и его жалобе министру юстиции на несправедливых судей, П. А. Словцове, о сибирских дворянах и детях боярских, о Тобольских пожарах до 1788 года и наместничестве в Тобольске.

В 1841 году одна из его первых печатных статей — «Догадки о значении имён некоторых мест Тобольской губернии» — вышла в «Журнале Министерства народного просвещения». В этой работе Н. Абрамов разъяснил происхождение названий рек Иртыша, Тура и Тобола. Он настолько хорошо знал татарский язык, что это представляло для него возможность объяснять географические названия рек и урочищ сибирских.

В 1857 году историк написал много работ о Семипалатинске, некоторые из них, такие, как «Семь палат», давших название Семипалатинску, «Надмогильная пирамида в Киргизской степи» и другие были опубликованы в «Тобольских губернских ведомостях».

В 1858—1859 годах исследовал каменный памятник-мавзолей, воздвигнутый в честь Козы Корпеш — Баян сулу, и по результатам изысканий опубликовал две статьи в изданиях Археологического общества.

В 1861 году в большом очерке «Областной город Семипалатинск» рассмотрел события, предшествовавшие основанию Семипалатинской крепости на берегу Иртыша Василием Чередовым, о том, как в 1757 году в Семипалатинской крепости появился джунгарский князь Амурсана, просивший убежища и защиты от богдыханских захватчиков. Историк повествовал также об истреблении маньчжурскими карателями в 1758 году более чем одного миллиона джунгар. В 1862 году этот историко-географический труд вызвал серьёзный интерес в научных кругах и был перепечатан в журнале Королевского географического общества в Лондоне. Оттиск этого издания был направлен Н. Абрамову председателем Общества Р. Мурчисоном «при очень лестном письме».

В 1863 году была опубликована его статья об истории Усть-Каменогорска.

Им написано более 40 статей по истории сибирской церкви и сибирским церковным древностям в «Журнале Министерства народного просвещения», в «Тобольских губернских ведомостях», а более всего в «Страннике», в котором с самого его основания в 1860 году до конца жизни он принимал деятельное участие, поместив в нём, помимо статей по истории Сибирской церкви (как например, «Христианство в Сибири до учреждения там в 1621 г. епархии», описание монастырей Абалацкого, Тюменского, Кодинского), более двадцати биографий тобольских архипастырей (Киприана, Макария, Нектария, Герасима, Симеона, Корнилия, Павла, Игнатия, Иоанн, Антония, Антония II, Сильвестра, Павла II, Варлаама, Амвросия, Амвросия II, Павла III, Георгия, Евлампия). В том же «Страннике» Абрамов напечатал статьи о «Праведном Симеоне верхотурском», мученике Василии Мангазейском, основателе Туруханского монастыря Тихоне и игумене Туруханского же монастыря Илиодоре.

Императорское Русское географическое общество выбрало его членом-сотрудником в 1848 году и действительным членом в 1858 году, наградило двумя медалями.

В 1865 году он был избран членом-корреспондентом Тобольского физико-медицинского общества и Общества любителей естествознания при Московском университете.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени
 Орден Святой Анны 2-й степени
 Орден Святого Станислава 2-й степени, с императорской короной
 Орден Святой Анны 3-й степени
 Орден Святого Станислава 3-й степени
 Знаки отличия «За беспорочную службу» за 15, 20, и 25 лет
  Благодарность от министра народного просвещения от 24 февраля 1839 года, «за хорошие успехи учеников и хороший способ преподавания»
 Благодарность от министра народного просвещения от 29 июня 1844 года «за похвальное содействие к образованию детей инородцев Березовского края»
 Денежная награда в 150 рублей, 1869 год
 Две медали Русского географического общества

Память 

К 200-летию Н. Абрамова издательско-торговым центром «Марка» выпущены художественный конверт и штемпель тиражом 500 тысяч экземпляров. На конверте изображены его книги и строки из произведений с автографом. В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова состоялось торжественное гашение художественного конверта.

Основные работы 
Всего Н. Абрамов опубликовал более ста печатных работ, в основном посвящённых Сибири и Восточному Казахстану, в частности:
 
 
 
 «Торжественное открытие Капальского окружного приказа» (1857 г.)
 «Река Лепса» (1861 г.),
 «Город Капал с его округом» (1862 г.)
 «Алматы или укрепление Верное с его окрестностями» (1867 г.)

Примечания

Литература

Библиография 
 
 
 Мельникова И. Исследователь земли нашей // Иртыш : журнал. — 1996. — С. 2
 Казахстан на пути к государственной независимости: история и современность : Матер. междунар. науч.-практ. конф. — Семипалатинск: СГУ им. Шакарима, 2001.
 Марков С. Награды вечности // Иртыш : журнал. — 1971. — С. 4.

Ссылки 
 Абрамов Николай Алексеевич в Электронной библиотеке тюменского писателя

Выпускники Тобольской духовной семинарии
Преподаватели Тобольской духовной семинарии
Члены Русского географического общества до 1917 года
Персоналии:Берёзово
Персоналии:Ялуторовск
Персоналии:Тюмень
Персоналии:Омск
Статские советники